Neptune is de Engelse vertaling voor Neptunus.

 The Neptunes, een Amerikaans muziekproducentenduo
 Neptune (band), Amerikaanse noise rock-formatie uit Boston.
 Neptune City (album), muziekalbum van Nicole Atkins.
 Neptune Records, een Amerikaans platenlabel 
 Windows Neptune, een experimentele versie van Microsoft Windows.

Plaatsen in de Verenigde Staten:
 Neptune Beach, Florida
 Neptune City, New Jersey
 Neptune Township, New Jersey

De naam van diverse (zee)schepen, bijvoorbeeld:
 HMS Neptune (20), een Britse kruiser
 Neptune (veerboot), een Haïtiaanse veerboot die in 1992 verging

Overig:
 Lockheed P-2 Neptune, een vliegtuig van de firma Lockheed.